Die BMW Open 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 28. April bis 4. Mai 2008 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Barcelona die Open Sabadell Atlantico Barcelona gespielt, welche im Gegensatz zu den BMW Open, die zur International Series gehörten, zur höher dotierten International Series Gold zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Philipp Kohlschreiber, der dieses Jahr seine Teilnahme krankheitsbedingt zurückzog. Im Finale setzte sich Fernando González in drei Sätzen mit 7:64, 6:74, 6:3 gegen Simone Bolelli durch und holte sich nach Viña del Mar den zweiten Titel im Jahr 2008 und den zehnten seiner Karriere. im Doppel war die Paarung aus Philipp Kohlschreiber und Michail Juschny Vorjahressieger, die beide dieses Jahr nicht antraten. Das deutsche Doppel aus Michael Berrer und Rainer Schüttler gewann im Finale gegen Scott Lipsky und David Martin mit 7:5, 3:6, [10:8]. Für Berrer war das der erste Doppeltitel, für Schüttler der letzte Titel überhaupt vor seinem Rücktritt im Jahr 2012.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 349.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 370.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis zum 28. April 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Beträge für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 29 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in München